Контрибуция () — всеобщий налог, общественный сбор средств.

Термин контрибуция имеет следующие значения.
Контрибуция — это :
 В международном праве (до 18 века) денежные суммы, денежная или материальная компенсация, которые побежденное государство по условиям мирного договора уплачивает государству-победителю. Современным международным правом не предусматривается . В современном международном праве используются термины: репарация, реституция, субституция и другие формы материальной ответственности государств .
 Принудительные денежные сборы, взимаемые неприятельскими войсками с населения оккупированной местности.

 «Контрибуция» — российский фильм режиссёра Сергея Снежкина 2016г.

См. также 
 Контрибуция в страховании — это право страховой компании обратиться к другим страховым компаниям, имеющим аналогичные обязательства перед страхователем по имущественному страхованию, с предложением о разделе расходов по возмещению ущерба по наступившим страховым случаям

Примечания